Baluga je lahko:
 Baluga, Ljubićska (Srbija)
 Baluga, Trnavska (Srbija)